Antoni Kopff – polski kompozytor piosenek (Do zakochania jeden krok)
 August Kopff – niemiecki astronom
 Kopff – krater na Księżycu